Вербовая — многозначный термин.

Топоним 
 Вербовая — село в Томашпольском районе Винницкой области.
 Вербовая — село в Белоцерковском районе Киевской области.

Гидроним 
 Вербовая (приток Висуни)
 Вербовая (приток Конки)